Теорема Поста может означать:

 Теорема Поста — теорема в математической логике о рекурсивно перечислимых множествах.
 Критерий Поста — критерий полноты класса булевых функций, заданных выбранными базовыми булевыми функциями.